Симфония № 14 може да се отнася за:
 Симфония № 14 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Симфония № 14 (Дмитрий Шостакович)
 Симфония № 14 (Йозеф Хайдн)